Черняки — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Черняки — деревня в Щучинском районе Гродненской области.

Россия 
 Черняки — деревня в Можайском районе Московской области.

Украина 
 Черняки — село в Зеньковском районе Полтавской области.
 Черняки — село в Харьковском районе Харьковской области.